

Patronymes 
Prochkine, (masculin ; en ) ou Prochkina (féminin ; ), est un patronyme russe. Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Prochkine (1940-), réalisateur et scénariste soviétique ;
 Andreï Prochkine (1969-), réalisateur et scénariste russe ;
 Vitali Prochkine (1979-), joueur professionnel russe de hockey sur glace ;

Patronyme russe